Оттавиано Андриани (; ) — итальянский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступал на профессиональном уровне в 1992—2013 годах, победитель и призёр ряда крупных международных стартов на шоссе, участник летних Олимпийских игр в Пекине.

Биография 
Оттавиано Андриани родился 4 января 1974 года в коммуне Франкавилла-Фонтана провинции Бриндизи.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1992 года, когда вошёл в состав итальянской сборной и выступил на юниорском мировом первенстве в Сеуле, где в зачёте бега на 10 000 метров закрыл десятку сильнейших.

В 1993 году занял 39-е место в гонке юниоров на чемпионате мира по кроссу в Аморебьета-Эчано, стал четвёртым в дисциплине 10 000 метров на юниорском европейском первенстве в Сан-Себастьяне.

В 1996 году с результатом 2:15:01 финишировал девятым на Венецианском марафоне.

В 1997 году одержал победу на Флорентийском марафоне (2:14:27).

Бежал марафон на чемпионате Европы в Будапеште — с результатом 2:16:28 пришёл к финишу двадцатым, при этом вместе с соотечественниками выиграл разыгрывавшийся здесь командный Кубок Европы по марафону.

В 1999 году занял 24-е место на Парижском марафоне (2:15:47), был шестым на Венецианском марафоне (2:11:42).

В 2001 году финишировал вторым на Римском полумарафоне (1:02:27) и на Римском марафоне (2:11:40), показал 50-й результат на чемпионате мира по полумарафону в Бристоле, с личным рекордом 2:09:07 стал третьим на Миланском марафоне.

В 2002 году был пятым на Римском полумарафоне, 32-м на Лиссабонском полумарафоне, с результатом 2:17:41 занял 19-е место в марафоне на чемпионате Европы в Мюнхене, став серебряным призёром командного Кубка Европы, показал 25-й результат на чемпионате Европы по кроссу в Медулине.

В 2003 году финишировал четвёртым на Римском полумарафоне, вторым на Туринском марафоне (2:11:54), 34-м на чемпионате мира по полумарафону в Виламуре, шестым на Нью-Йоркском марафоне (2:13:10).

В 2004 году стал восьмым на Полумарафоне Удине, с результатом 2:14:51 закрыл десятку сильнейших Нью-Йоркского марафона.

В 2005 году был четвёртым на Римском марафоне (2:10:12), 17-м на марафоне в рамках чемпионата мира в Хельсинки (2:16:29).

В 2006 году финишировал десятым на Парижском марафоне (2:10:51). На чемпионате Европы в Гётеборге сошёл в ходе прохождения марафонской дистанции, при этом итальянцы всё равно стали лучшими в командном Кубке Европы.

В 2007 году выиграл марафон в Триесте (2:10:57), занял 56-е место на чемпионате мира по полумарафону в Удине, пятое место на Миланском марафоне (2:11:42).

Благодаря череде удачных выступлений в 2008 году удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — в программе марафона показал время 2:16:10, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 23-й строке.

В 2010 году выиграл Тревизский марафон (2:12:49). Бежал марафон на чемпионате Европы в Барселоне — с результатом 2:21:32 занял 11-е место в личном зачёте и стал бронзовым призёром командного Кубка Европы.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2013 года.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Италии
Бегуны по пересечённой местности Италии
Марафонцы Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года